Э́льба ( (), , ) или Ла́ба ( (), , ) — река бассейна Северного моря. Берёт начало в Чехии, основное течение на территории Германии. Длина реки — 1165 км. Площадь водосборного бассейна — . Среднемноголетний расход воды при впадении в море — 861 м³/с. В бассейне Эльбы проживает 24,4 миллиона человек, крупнейшими городами являются Берлин, Гамбург, Прага, Дрезден и Лейпциг. К основным притокам Эльбы относятся реки Влтава, Зале, Хафель, Мульде, Шварце-Эльстер и Огрже.

Дрезденская долина Эльбы со знаменитой террасой Брюля в силу своей редкой живописности в 2004—2009 входила в список Всемирного наследия человечества.

География 

Высота истока — 1390 м над уровнем моря (по другим данным — 1384 м).

Основные притоки 

 Влтава
 Доубрава
 Лоучна
 Орлице
 Осте

Города на Эльбе 
 Чехия
Шпиндлерув-Млин, Двур-Кралове-над-Лабем, Яромерж, Градец-Кралове, Пардубице, Пршелоуч, Колин, Подебрады, Нимбурк, Лиса-над-Лабем, Челаковице, Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав, Нератовице, Мельник, Штети, Роуднице-над-Лабем, Литомержице, Ловосице, Усти-над-Лабем, Дечин.

 Германия

Переправы через Эльбу 
Историческим символом инженерно-строительного искусства Германии признан автомобильно-пешеходный тоннель под Эльбой в Гамбурге (1911 год), функционирующий по настоящее время.

Экология 
Долгие годы Эльба считалась загрязнённой и непригодной для купания. Однако в последнее время воплощается в жизнь программа по её восстановлению.

Происхождение названия 
Современные исследователи указывают, что название Эльбы могло произойти из индоевропейского языка от слова «албо» (белый, светлый), либо из латыни от слова «альбис» (светлый) или из галльского от слова «альбис» (белая вода).

У греческого географа и историка Страбона и древнеримского историка Тацита указывается название реки Альбис (Albis). Страбон также называет её словом «Элфр», что на древнескандинавском значит «река».

История 

Исторически Эльба всегда была важной границей в европейской географии. Римляне знали реку как Альбис (Albis); однако они только однажды пытались передвинуть восточные границы империи от Рейна к Эльбе и потерпели поражение в Битве в Тевтобургском Лесу в 9 году н. э.

В Средние века по реке проходила восточная граница империи Карла Великого. Курганный обряд погребения не получил распространения в той части бассейна Эльбы, где волна расселения носителей пражско-корчакской культуры была перекрыта миграцией племён рюсенской культуры.

Судоходная часть реки была очень важна для успеха Ганзейского союза.

В 1945, незадолго до окончания Второй мировой войны войска нацистской Германии были зажаты между армиями союзников, наступающих с запада, и советскими войсками, двигающимися с востока. 25 апреля эти две силы встретились рядом с Торгау на Эльбе. Это событие получило название Встречи на Эльбе.

После окончания войны по участку течения Эльбы проходила граница между восточной и западной частями Германии.

В верхнем течении Эльбы в августе 2002 года произошло наводнение. Десятки тысяч людей были эвакуированы, около  было разрушено или повреждено водой. 20 человек погибло; около 750 км улиц, 540 км железнодорожных путей и 180 мостов были полностью разрушены. В Дрездене уровень реки поднялся 17 августа 2002 на 9,40 м выше обычного уровня.

См. также 
 Дрезденская долина Эльбы

Примечания

Литература 
 
 

 
Реки, впадающие в Северное море
Реки Краловеградецкого края
Реки Пардубицкого края
Реки Среднечешского края
Реки Устецкого края
Реки Гамбурга
Реки Саксонии
Реки Саксонии-Анхальт
Реки Нижней Саксонии
Реки Бранденбурга
Реки Шлезвиг-Гольштейна
Реки Мекленбурга-Передней Померании